Uniküla (Kastre), een plaats in de Estlandse gemeente Kastre
 Uniküla (Lüganuse), een plaats in de Estlandse gemeente Lüganuse
 Uniküla (Valga), een plaats in de Estlandse gemeente Valga